Il doppio del torneo di tennis ATP Cleveland 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Francisco González e Matt Mitchell che hanno battuto in finale Scott Davis e Chris Dunk 7–6, 7–5.

Teste di serie 

 Marty Davis /  Chris Dunk (finale)
 Larry Stefanki /  Robert Van't Hof (semifinali)

 Ernie Fernandez /  Mike Leach (primo turno)
 Bruce Manson /  David Pate (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Cleveland 1984